Хюґа Неджі ( Хюґа Недзі.) — герой манґа- і аніме-серіалу «Naruto», створеного і намальованого манґакою Масаші Кішімото, хлопець із команди Майто Ґая (який є сенсеєм), що складається з нього, Рока Лі та кунойічі Тен Тен. 

Хюґа означає «наближені до сонця». Недзі — єдиний відомий член клану Хюґа, чиє ім'я не починається з Ha-gyō (ha (ハ), hi (ヒ), fu (フ), he (ヘ), чи ho (ホ)). «Недзі» означає «гвинт», «спіраль» або «круговерть», що подібне до назви техніки, яку він використовує у серіалі — «Небесна круговерть». Його ім'я також подібне до «Nèijiā», техніки китайських бойових мистецтв.

В опитуваннях щодо популярності персонажів журналу «Shonen Jump» Недзі часто перебуває у першій десятці, зазвичай посідаючи шосте, сьоме або восьме місця.

Хюґа Недзі — один з найталановитіших ҐенінКонохи. Належачи до могутнього клану Хюґа, Недзі довгий час ненавидів його, оскільки був частиною побічної лінії клану, корячись головній. Однак згодом він мириться із головою клану, ставши повноправним членом. Його техніки дуже оригінальні, і застосовувати їх може тільки Неджі. Адже всі вони засновані на Кеккей Ґенкай клану Хюґа - Б'якуґані, одному з трьох великих Доджутсу.

Характер 

На початку серіалу Недзі здавався дуже самовпевненим і гордим. Це сталося через сімейну трагедію, яка відбулася з Недзі в дитинстві. Після цього хлопець вирішив, що все в житті доля визначає наперед і людина ніколи цього не змінить. Тому він зневажав багатьох ніндзя, яких оточення віднесло до невдах( наприклад, Рока Лі чи Наруто Узумакі). Однак згодом, під впливом того ж Наруто, Недзі змінюється, ставши відкритішим і почавши більше спілкуватися з близькими людьми. Зараз він набагато більше спілкується із оточенням, хоча й залишається дещо відчуженим через неговірку вдачу і переконаність і власній правоті

Недзі — рішучий, і завжди активно діє, особливо під час місій ніндзя. Однак він також є прекрасним стратегом, тому придумує ходи перед битвою. У цьому йому допомагає Б’якуґан, що бачить противника і місцевість наскрізь.

Відносини між персонажами 

До членів своєї команди Недзі спочатку ставився дещо зверхньо, однак згодом змінив свою думку . Стосунки із Роком Лі спочатку були дуже напруженими, Лі постійно намагався перемогти Недзі, однак йому це не вдавалося. Тому Недзі вважав Лі невдахою і зневажав його. Однак згодом, під час Екзамену для підвищення у званні до рівня Чунін , Недзі бачить всю силу Лі і визнає його достойним супротивником. Хлопці миряться, ставши найкращими друзями.

До Тен Тен Недзі відносився набагато краще, ніж до решти своєї команди із самого початку. Це сталося через те, що Тен Тен завжди охочіше тренувалася із ним, аніж із Майт Ґаєм і Лі, які доходили до божевілля у своїх безперервних тренуваннях. Тен Тен дуже підтримувала Недзі, піклувалася про його рівень і завжди займалася із ним вправами. 
  
До Майто Ґая Недзі відносився з певною іронією, особливо коли сенсей зациклювався на своєму улюбленому учневі - Року Лі. Однак він поважав його уміння, хоча тренувався у дещо іншому напрямі.

Людиною, яку Недзі найбільше любив і поважав, був його батько, Гізаші Хюґа. Він помер, коли хлопчик ще був маленьким. Звідси і ненависть до головної лінії клану. Спершу Недзі думав, що батько загинув через голову клану. Свою ненависть Недзі вилив і на доньку голови клану – Гінату Хюґа. Однак згодом він дізнається справжню причину смерті батька, він перестає ненавидіти головну лінію клану, навпаки- починає тренуватися із головою клану( батьком Гінати) – Гіяші Хюґа.

Недзі одразу помічає рівень Саске, визнаючи, що він сильніший противник, ніж міг собі уявити. До Наруто Недзі спочатку ставиться як до чергового невдахи, однак під час Екзамену для підвищення у званні до рівня Чунін Недзі бачить, що це не так, а згодом і змінюється під впливом Наруто.

Перша частина

Дитинство 

Неджі народився у клані Хюґа, одному з наймогутніших кланів Кологи. Однак хлопчик належав д побічної лінії клану, яка кориться головній. Це сталося тому, що його батько народився на секунду пізніше від свого брата-близнюка, теперішньої голови клану. Тому на Недзі, як і на кожного члена побічної лінії, у 4 роки було поставлене тавро. Воно допомагало головній лінії контролювати побічну, і в разі бунту голова клану за мить міг знищити повсталих ( зруйнувавши їхній мозок) , лише забажавши цього.

Спочатку Неджі ріс щасливою дитиною. Однак згодом на його очах гине батько. Він жертвує собою заради брата, голови клану. Однак Неджі думає, що його батька просто використали заради важливіших членів клану. З того часу Недзі ненавидить головну лінію. Згодом він дізнається правду про загибель батька - він віддав своє життя заради брата, а ще – щоб Неджі не був рабом все своє життя. Після цього Неджі мириться із головою клану, який піклується про нього як про власного сина.

Команда Майто Ґая 
Неджі був направлений у команду Майто Ґая (який був учителем), що складалася з нього, Рока Лі та Тен Тен. Будучи найкращим молодим Ґенін, Неджі не надто зрадів направленню у цю команду. Спочатку Ґенін не проявляли особливого командного духу, а Недзі і Лі постійно змагалися і відкрито недолюблювали одне одного. 

Однак під час Екзамену для підвищення у званні до рівня Чунін команда починає діяти разом. Тоді Неджі бачить справжній рівень Лі. Пройшовши ІІ тур, у відбіркових боях Неджі доводиться зустрітися зі своєю двоюрідною сестрою Хінатою, яку він ненавидів. З легкістю перемігши Хінату, Неджі мало не починає бійку із Наруто, який проти перемоги Неджі. 

У ІІІ турі Неджі доводиться зустрітися із Наруто Узумакі. Перед цим Неджі багато тренувався із Тен Тен, до того ж він вважав Наруто невдахою, тому був упевнений у своїй перемозі. Однак неймовірна витривалість і запас чакри Наруто дозволяють Узумакі перемогти. Під час поєдинку Неджі розповідає про трагедію і свого батька; він показує тавро на лобі, що відносить його до побічної лінії. Його слова чує і голова клану, дядько Неджі - Хіяші Хюґа.

Після програшу у двобої з Наруто, Неджі лікується і загоює рани. Тоді до нього приходить Хіяші. Він розповідає справжні обставини смерті Хізаші, а також стає навколішки перед своїм племінником. Недзі, прочитавши передсмертну записку, залишену батьком, мириться із Хіяші. З того часу Хіяші відноситься до нього як до сина.

Саске покидає Коногу 
Коли Саске покинув Коноху, Неджі став членом місії по його поверненню додому. Йому доводиться зустрітися у поєдинку із Кідомару , ніндзя Селища Звуку , що мав техніки, подібні до атак павука. Під час поєдинку Неджі дуже складно, його Б'якуґан дозволяє йому бачити супротивника однак має недолік – “сліпу пляму”. Кідомару атакує Неджі у це місце. Тоді Неджі згадує свій поєдинок з Наруто, який сказав йому, що долю можна змінити, якщо впевнено і рішуче йти до мети. Згадавши ці слова, Неджі подумки дякує Наруто за те, що він зумів змінити його. Після цього Неджі знаходить у собі сили і перемагає Кідомару.

Однак, після поєдинку тіло Неджі настільки поранене, що він мало не загинув. Хюґа перебуває у критичному стані. Повернувшись у Коногу, Шізуне вдається врятувати Неджі і він повністю загоює рани.
Після цього Неджі часто з’являється у філерах аніме. Його найпершим завданням разом із Тен Тен, Роком Лі і Наруто є місія проти Райки, ніндзя Селища Туману, що заволодів певним поселенням. Там Неджі є лідером команди, і спільними зусиллями молоді Ґеніни долають Райку.

Друга частина

Нова зустріч 

У ІІ частині Неджі вперше з’являється разом зі своєю командою, беручи участь у місії по визволенню Ґаара. Там Неджі доводиться зустрітися проти свого власного клона. Неджі розуміє, що єдиний вихід перемогти його – досягти нового рівня вже під час цієї битви. Тому Неджі перевершує свого клона і перемагає.

У ІІ частині Неджі єдиний із колишніх Ґенін Коноги, хто досягнув рівня Джонін. Помітна зміна у його зовнішності – він став одягатися як і всі члени його клану, ставши більш подібним на члена клану Хюґа.

Техніки 

Неджі володіє Кеккей Ґенкай клану Хюґа – Б'якуґаном ( особливим Доджутсу – джутсу очей). Б'якуґан дозволяє Неджі бачити наскрізь всю місцевість , а також супротивника і канали чакри, які циркулюють в ньому. Через цю особливу здатність Недзі використовує Тайджутсу клану Хюґа – особливий вид Тайджутсу, при якому ти атакуєш канали чакри супротивника, перекриваючи доступ чакри до тіла. Таким чином, противник більше не може продовжувати бій.

Найсильнішою технікою Неджі є його “Небесна Круговерть”. У ІІ частині він розвинув її до нового рівня. Будучи завжди найкращим у своєму випуску, Неджі продовжує вивчати наймогутніші техніки клану і розвиваючи свої здібності.

Джерела 
 Біографія Недзі Хюґа 
 Біографія Недзі Хюґа англійською

Персонажі Naruto
Чоловічі персонажі аніме та манґи